Vojna in mir je lahko:

 Vojna in mir, roman Leva Nikolajeviča Tolstoja in njegove ekranizacije:
 Vojna in mir (film, 1956) - ameriški film
 Vojna in mir (filmska serija) - sovjetska filmska serija
 Vojna in mir (TV serija) - britanska TV-serija
 Vojna in mir (album) - album slovenske rock skupine Društvo mrtvih pesnikov
 Vojna in mir (spomenik) - spomenik v Celju